VFE est un acronyme qui peut correspondre à : 
 Voyages France Europe, une branche de la SNCF, maintenant dénommée SNCF Voyages
 Vitesse Flaps Extended, une vitesse maximale volets sortis en aéronautique